Breem est un nom de famille, porté notamment par :

 Danièle Breem, 1921 - 2014, journaliste française ; 
 Wallace Breem, 1926 - 1990, écrivain britannique.